Istanbul bezeichnet:
 Istanbul, türkische Stadt am Bosporus
 Istanbul (Provinz) in der Türkei
 Istanbul – Erinnerung an eine Stadt, einen Roman des türkischen Schriftstellers Orhan Pamuk
 einen Sechskern-Prozessor des Herstellers AMD, siehe AMD Opteron (K10)#Istanbul
 einen Hersteller von Becken, siehe Istanbul (Hersteller)
 eine freie Software zum Erstellen von Screencasts, siehe Istanbul (Software)
 ein Brettspiel von Rüdiger Dorn, ausgezeichnet als Kennerspiel des Jahres 2014, siehe Istanbul (Spiel)

Siehe auch: